Copier ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Dirk Copier (1901–1991), niederländischer Glas-Designer
 Mettin Copier (* 1989), niederländisch-österreichischer Fußballspieler